Francesco Maria Spinelli (1686-1752) – filosofo italiano
 Francesco Spinelli (1820-1897) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Francesco Spinelli (1832-1907) - pittore italiano, padre di Gaetano
 Francesco Spinelli (1853-1913) – presbitero italiano, santo
 Gaetano Spinelli (1877-1945) - pittore italiano
 Francesco Spinelli (1895-?) –  politico italiano, deputato e consigliere nazionale del Regno d'Italia
 Francesco Spinelli (1922-2009) – politico italiano, senatore della Repubblica
 Francesco Spinelli (1966) – pugile italiano